

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ragland – città della Contea di St. Clair, Alabama 
 Ragland – comunità non incorporata della Contea di Mingo, Virginia Occidentale

Persone 
 Doria Ragland
 Jack Ragland – cestista statunitense
 Joe Ragland – cestista statunitense